Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 2006/07 war die 61. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger VfL Rhede (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten), Sportfreunde Baumberg, SV Hönnepel-Niedermörmter sowie die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen (alle drei erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde zum dritten Mal die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, die damit nach fünf Jahren in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen verließ die Verbandsliga nach vier Spielzeiten wieder und Hamborn 07 nach zehn Jahren. Der SV Siegfried Materborn hatte seine Mannschaft während der Spielzeit zurückgezogen und stieg nach zwei Jahren in die Landesliga ab. Der FSV Kettwig zog seine Mannschaft nach Saisonende zurück.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2006
Fußballsaison 2006/07